

Geografia 
 Burja (Буря) – villaggio della Bulgaria
 Burja – villaggio dell'India

Persone 
 Abel Bürja – matematico tedesco